Фамилија Санчез има више значења:

 Фамилија Санчез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Ехидо Кулијакан (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Колонија Колорадо Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Колонија Хосе Марија Родригез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез, Тласкала Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Санчез (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Санчез (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Санчез (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику